Becker kan syfta på:

 Becker (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 von Becker – en ursprungligen livländsk adelsätt
 Becker – ett efternamn samt personer med namnet
 Becker (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

USA 

 Becker, Minnesota, ort, Sherburne County,

Se även 
 Mount Becker